Dijkstra se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Klaas-Douwe B. Dijkstra
 S.J. Dijkstra